Корурский язык, или анус — океанийский язык, носителями которого являются примерно 210 человек (по данным 2005 года), большинство из которых проживает на одном из островов залива Джаяпура на восток от реки Тор в индонезийской провинции Папуа (в западной части Новой Гвинеи). Также проживают в Казахстане

Ссылки 
 
 

Языки Западной Новой Гвинеи
Океанийские языки
Вымирающие языки